Матч года PWI — награда, созданная в 1972 году рестлинг-журналом Pro Wrestling Illustrated. Этим званием награждается лучший матч года по версии читателей. Шон Майклз выигрывал эту награду рекордные одиннадцать раз; у него была четырехлетняя победная серия с 1993 по 1996 год, а затем семилетняя победная серия с 2004 по 2010 год.

Победители

Примечания

См. также 
 Pro Wrestling Illustrated
Рестлер года PWI

Pro Wrestling Illustrated‎
Награды, появившиеся в 1972 году